Il campionato di pallavolo femminile alle Universiadi si svolge con una cadenza di ogni due anni durante l'Universiade. Introdotto nei giochi nel 1961, alla competizione partecipano 16 squadre. Attuale detentore del titolo è il Brasile.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni